;
 Bernardo Accolti (1465-1536) ;
 Francesco Accolti (1418-1483) ;
 Leonardo Accolti ;
 Pietro Accolti (1455-1532).